Die Saison 1978/79 war die vierte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Hauptrunde in vier Gruppen aufgeteilt. Die Gruppe Nord hatte mit neun Mannschaften einen Teilnehmer weniger als die übrigen drei Gruppen. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, wobei die Gruppen Nord und Ost sowie die Gruppen Süd und West gemeinsame Playoffs austrugen. Die beiden Sieger jeder Playoffgruppe qualifizierten sich wiederum für die Kvalserien, in der sie auf den Vorletzten der Elitserien trafen. Die beiden Erstplatzierten der Kvalserien durften in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten. Die beiden Letztplatzierten jeder Hauptrundengruppe stiegen direkt in die Division 2 ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Nord/Ost 
Erste Runde
 Timrå IK – Hammarby IF 2:0 (6:3, 7:6 n. V.)
 Kiruna AIF – Västerås IK 2:1 (3:4, 4:3, 4:0)
 Bodens BK – Södertälje SK 1:2 (5:1, 5:6 n. V., 2:4)
 Huddinge IK – GroKo Hockey 2:0 (7:3, 12:3)

Zweite Runde
 Timrå IK – Södertälje SK 1:2 (6:4, 4:5 n. V., 6:7)
 Huddinge IK – Kiruna AIF 2:0 (9:2, 3:2)

Süd/West 
Erste Runde
 Mora IK – Nybro IF 2:1 (10:0, 5:6, 4:3 n. V.)
 Bofors IK – Malmö IF 2:0 (8:4, 5:4)
 Karlskrona IK – Fagersta AIK 2:1 (7:2, 2:3, 6:2)
 HV71 – Strömsbro IF 2:0 (10:2, 4:3)

Zweite Runde
 Mora IK – HV71 0:2 (5:7, 3:6)
 Bofors IK – Karlskrona IK 2:0 (9:0, 6:3)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1978
Eishockeysaison 1978/79